J'irai où tu iras peut désigner :
 J'irai où tu iras, chanson écrite par Michel Berger et interprétée par France Gall, sortie en 1987.
J'irai où tu iras, chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et interprétée par Céline Dion, sortie en 1995 ;
 J'irai où tu iras, film réalisé par Géraldine Nakache, sorti en 2019.